

Geografia
 Las Cejas – comune rurale dell'Argentina, nella provincia di Tucumán, dipartimento di Cruz Alta

Persone
 Agustín Cejas (1945-2015) – allenatore di calcio e calciatore argentino, di ruolo portiere
 Juan Cejas (1998) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Mauro Cejas (1985) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Maximiliano Cejas (1980) – calciatore argentino, di ruolo mediano
 Maximiliano Jair Rodríguez Cejas (1999) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Melisa Cejas (1984) – cestista argentina
 Sebastián Cejas (1975) – ex calciatore argentino, di ruolo portiere